Chiesa della Madonna della Strada a Cagliari
 Chiesa della Madonna della Strada a Nurallao